Willy Bogner senior (1909-1977) – sciatore nordico e imprenditore tedesco
 Willy Bogner junior (1942) – sciatore alpino, imprenditore, regista cinematografico e dirigente sportivo tedesco, figlio di Willy Bogner senior
 Willy Bogner – azienda produttrice di abbigliamento sportivo fondata da Willy Bogner senior